Six Nations 2008 war die neunte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden vom 2. Februar bis zum 15. März 2008 fanden 15 Spiele statt. Turniersieger wurde Wales, das mit Siegen gegen alle anderen Teilnehmer zum zehnten Mal den Grand Slam erreichte, mit Siegen gegen alle britischen Mannschaften auch die Triple Crown.

Da das Stadion Lansdowne Road in Dublin wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stand, wurden die Spiele der Iren wie schon 2007 im Croke Park ausgetragen.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Offizielle Website von Six Nations

Rugby 2008
2008